Pulo Raya (Simpang Tiga), een plaats in Indonesië
Pulo Raya (Titeue), een plaats in Indonesië
Pulo Raya (Sampoiniet), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing